Cabelo
 Cabelo (instrumentista) - instrumentista, violinista e compositor brasileiro
 Cabelo (músico) - cantor e artista plástico brasileiro

Desambiguações de música